

Буди-Вольські — село в гміні Александрув-Лодзький Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Буди-Вольські — село в гміні Пуща-Марянська Жирардовського повіту Мазовецького воєводства